Communicatie, een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen
 Totale communicatie
 Communicatiemodel in de taalkunde
 Model voor narratieve communicatie
 Communicatie (opleiding), een opleiding
 Wet van de communicerende vaten, een natuurkundige wet
 Communicatie (techniek)
 Communicatie (Oosterpark), beeld van Aart Lamberts in het Oosterpark te Amsterdam
 Communicatie (Lotti van der Gaag)